Wagner István (1932–2017) kertészmérnök, növénynemesítő, szakíró
 Wagner István (1941) újságíró, művészeti író